Gaslini ist der Familienname folgender Personen:
 Gerolamo Gaslini di San Gerolamo, italienischer Unternehmer
 Giorgio Gaslini (1929–2014), italienischer Jazzpianist und Komponist
 José Bruno Gaslini, argentinischer Fußballspieler

Gaslini bezeichnet:

 Istituto Giannina Gaslini, eine pädiatrische Klinik in Genua, Italien